Yarmouth bezeichnet verschiedene Orte:

in Großbritannien:
 Great Yarmouth
 Yarmouth (Isle of Wight)
 Great Yarmouth (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
Yarmouth (Nova Scotia)

in den USA:
 Yarmouth (Iowa)
 Yarmouth (Maine)
 Yarmouth (Massachusetts)

Yarmouth ist der Name von

 Gräfin Yarmouth, auch Countess of Yarmouth genannt, geborene Amalie Sophie Marianne von Wendt (1704–1765), deutsche Adlige und Mätresse des britischen König Georg II., siehe Amalie Sophie von Wallmoden

Yarmouth ist der Name folgender britischer Kriegsschiffe:
 HMS Yarmouth (F 101), Fregatte (1960–1986)
 HMS Yarmouth (1912), Leichter Kreuzer (1912–1926)
sowie eines kanadischen Passagierschiffs der Eastern Steamship Lines:
 Yarmouth (Schiff, 1926), 1954 umbenannt in Yarmouth Castle. 
 Auch ihr Schwesterschiff, die Evangeline (1927), trug von 1964 bis zu ihrem Untergang 1965 den Namen Yarmouth Castle.
und eines US-amerikanischen Frachtschiffs der Black Star Line mit einer vollständig – bis hinauf zum Kapitän – afroamerikanischen Besatzung: 
 Yarmouth (Schiff), 1919